Стен Смит је освојио турнир. У финалу је победио Андреса Химена резултатом 6-2, 6-2, 7-5.

Носиоци

  'Стен Смит (победник)
  Илије Настасе (четвртфинале)
  Андрес Химено ''(финалиста)
 n/a

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1972.
Париз мастерс 1972.